Die Cataractes de Shawinigan () sind ein professionelles kanadisches Junioren-Eishockeyteam aus Shawinigan in der Provinz Québec, das momentan in der Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) spielt. Seine Heimspiele trägt das Franchise seit Dezember 2008 im Centre Gervais Auto aus, zuvor war die Aréna Jacques Plante die Heimspielstätte. Der Beiname Cataractes bedeutet Wasserfälle, in Anlehnung an die berühmten Shawinigan-Fälle.

Geschichte 
1969 war das Franchise als Shawinigan Bruins Gründungsmitglied der LHJMQ, es ist zudem das einzige Team, das bis heute in derselben Stadt operiert. 1973 wurde die Mannschaft in Shawinigan Dynamos und schließlich 1978 in den heutigen Namen umbenannt.

1985 und 2001 gewannen die Cataractes die Trophée Jean Rougeau als Meister der regulären Saison, die Meisterschaft der LHJMQ gewann das Team bisher jedoch nie. Damit sind die Cataractes hinter den Saskatoon Blades aus der WHL das Team, das am zweitlängsten auf eine Meisterschaft in der Canadian Hockey League wartet.

1985 nahm das Franchise zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte am Memorial Cup teil, der Meisterschaft der Dachorganisation CHL, die jährlich zwischen den Meistern der drei kanadischen Top-Juniorenligen WHL, OHL und LHJMQ ausgespielt wird. Als Gastgeber erreichte das Team das Finale, verlor dort jedoch gegen die Prince Albert Raiders. In der heimischen Arena Jacques Plante fanden jedoch nur die ersten beiden Spiele des Turniers statt, da die restlichen Partien aufgrund von Säulen im Stadion, die die Fernsehbilder beeinträchtigten, nach Drummondville verlegt wurden.

2012 nahm Shawinigan erneut am Memorial Cup teil, da man zum zweiten Mal als Austragungsort des Turniers ausgewählt wurde. Die Spiele wurden diesmal im neuen Centre Bionest ausgetragen. Obwohl die Cataractes nach Abschluss der Vorrunde auf dem letzten Platz lagen, gelang der Mannschaft nach zwei Siegen in den Ausscheidungsspielen der erneute Einzug ins Finale. Dort standen die Cataractes den London Knights aus der OHL gegenüber. Durch ein Tor in der Overtime gelang Shawinigan der 2:1-Finalsieg und damit der erstmalige Gewinn des Memorial Cups.

Logos

Spielzeiten 

†für Playoffs als 8. in Eastern Division.

††für Playoffs als 5. in Telus Division.

Bekannte ehemalige Spieler 
Einige Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Cataractes de Shawinigan verbrachten, standen später auch in der National Hockey League auf dem Eis:

Weblinks 
 Offizielle Website

 
Eishockeyverein (Ligue de hockey junior majeur du Québec)
Organisation (Québec)
Cataractes de Shawinigan